2 miejscowości w Polsce:
 Murawki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Płośnica
 Murawki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo
 Murawki – część wsi Wólka Plebańska w woj. świętokrzyskie, w pow.koneckim, w gminie Stąporków